Григорий Михайлович Бруссер (25 июля 1898 г. — 5 ноября 1960 г.) — генерал-майор артиллерии СССР. Начальник штаба артиллерии Ленинградского фронта.

Биография 
Родился 25 июля 1898 года в Москве. Окончил неполную гимназию. Начал службу в Красной армии в 1919 году. С 1919 по 1921 годы принимал участие в Гражданской войне. В 1926 году успешно выпустился из Артиллерийской школы. Командовал различными подразделениями артиллерии. В 1934 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Командовал полком, впоследствии был начальником артиллерии стрелковой дивизии.

Все время Великой Отечественной войны провёл на Ленинградском фронте. Принимал участие в боевых действиях и как рядовой боец.

Командовал артиллерией 2 дивизии народного ополчения. Командовал штабом артиллерии 23 армии.

С ноября 1943 годы был в должности начальника штаба артиллерии фронта.

29 марта 1944 года Бруссер получил звание генерал-майора артиллерии.

После окончания Великой Отечественной войны командовал артиллерией Ленинградского военного округа.

Ушёл в отставку 24 декабря 1951 года.

Умер 5 ноября 1960 года в Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладбище.

Награды 
 Медаль «За оборону Ленинграда» (22. 12. 1942 г.).
 Орден Суворова 2 степени (24. 01. 1943 г.)
 Орден Красного Знамени (24. 01. 1943 г.).
 Орден Красного Знамени (22. 06. 1944 г.).
 Орден Красного Знамени (03. 11. 1944 г.).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09. 05. 1945 г).
 Орден Кутузова 2 степени (29. 06. 1945 г.).
 Орден Ленина (05.11.1946 г.).

Литература

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Участники битвы за Ленинград
Генерал-майоры (СССР)
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Ленина
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Похороненные на Серафимовском кладбище
Генерал-майоры артиллерии‎
Военачальники СССР